Tross steht für:
 Tross, rückwärtige Teile einer Militäreinheit, die Unterstützungsaufgaben übernehmen

Siehe auch: 
 Troß
 Tros (Begriffsklärung)